16 chansons - 16 succès – Album raccolta di Dalida pubblicato nel 1981
 16 chansons - 16 succès – Album raccolta di Dalida pubblicato nel 1983